Nerthra är ett släkte av insekter. Nerthra ingår i familjen Gelastocoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Nerthra